«Мэтр и Призрачный Свет» () — короткометражный фильм студии Pixar, спин-офф фильма «Тачки». Фильм был выпущен на DVD вместе с мультфильмом «Тачки». Премьера в Австралии состоялась 25 октября 2006 года, в США — 7 ноября 2006 года.

Фильм также был выпущен 4 октября  года в издании «Pixar Short Films Collection, Volume 1».

Сюжет 
Мэтр — большой любитель подшутить над другими жителями Радиатор-Спрингс. И всем приходится терпеть его выходки, пока Шериф не рассказывает на очередной вечеринке у кафе Фло о Призрачном Свете — духе неупокоившегося бензовоза, восставшего из-под пресса, обитающем на шоссе 66. Мэтр очень сильно впечатляется страшилкой, на что и рассчитывали Молния и Гвидо, прицепив к его крюку ярко светящуюся лампу. Мэтр жутко пугается и убегает от «преследующего» его Призрачного Света, пока совсем не выбивается из сил. Тут-то и раскрывается шутка, но у судьи Дока Хадсона наготове очередная страшилка — о бензовампирах.

Персонажи. Актёры 
 Мэтр — Ларри-кабельщик 
 Молния МакКуин — Оуэн Уилсон 
 Шериф — Майкл Уоллис 
 Салли Каррера — Бонни Хант
 Док Хадсон — Пол Ньюман 
 Рамон — Чич Марин
 Сержант — Пол Дули
 Фло
 Шланг
 Луиджи
 Гвидо
 Лиззи
 Мак
 Филмор
 Флик
 комбайн Фрэнк
 Тракторы
 экскаватор Банши

См. также 
 Байки Мэтра
 Тачки
 Тачки 2

Ссылки 
 
 Mater and the Ghostlight на сайте Pixar

Мультфильмы США 2006 года
Короткометражные мультфильмы Pixar
Мультфильмы Джона Лассетера
Компьютерные анимационные фильмы США
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Мультфильмы ужасов
Фильмы по сценариям Джо Рэнфта
Тачки